Toma de La Mamora puede referirse a varios hechos de armas acaecidos en esta localidad marroquí:

Toma de La Mamora (1515), por los portugueses.
Toma de La Mamora (1614), por los españoles.
Toma de La Mamora (1681), por los alauíes.